Фатерланд ():
 «Фатерланд» (1992) — роман-триллер британца Роберта Харриса.
 «Фатерлянд» — кинофильм (США, 1994), экранизация одноимённого романа Роберта Харриса.
 «Фатерланд» — первоначальное наименование трансатлантического лайнера «Левиафан».

См. также